Saeki peut faire référence à :

Patronymes 
 Anna Saeki, chanteuse japonaise ;
 Kazumi Saeki (né en 1959), écrivain japonais ;
 Kenzō Saeki (né en 1958), musicien, compositeur, parolier et producteur japonais ;
 Miho Saeki (née en 1976), joueuse de tennis japonaise ;
 Naoya Saeki (né en 1977), footballeur japonais ;
 Shigeru Saeki (né en 1969), promoteur et dirigeant sportif japonais d'arts martiaux mixtes ;
 Yuzō Saeki (1898-1928), peintre japonais.

Toponymes 
 Saeki est l'un des huit arrondissements de la ville de Hiroshima au Japon.